Выборочная дисперсия в математической статистике — это оценка теоретической дисперсии распределения, рассчитанная на основе данных выборки. Виды выборочных дисперсий:
 смещённая;
 несмещённая, или исправленная

Определения

Пусть  — выборка из распределения вероятности. Тогда

 выборочная дисперсия — это случайная величина
,
где символ  обозначает выборочное среднее;
 несмещённая (исправленная) дисперсия — это случайная величина
.

Замечание

Очевидно,
.

Свойства выборочных дисперсий

 Выборочная дисперсия является теоретической дисперсией выборочного распределения. Более точно, пусть  — выборочная функция распределения данной выборки. Тогда для любого фиксированного  функция  является (неслучайной) функцией дискретного распределения. Дисперсия этого распределения равна .

 Обе выборочные дисперсии являются состоятельными оценками теоретической дисперсии. Если , то

и
,
где символ  обозначает сходимость по вероятности.

 Выборочная дисперсия является смещённой оценкой теоретической дисперсии, а исправленная выборочная дисперсия — несмещённой:
,
и
.

 Выборочная дисперсия нормального распределения имеет распределение хи-квадрат. Пусть . Тогда
.

См. также 

 Дисперсия случайной величины
 Выборочное среднее
 Несмещённая оценка
 Дисперсия Аллана
 Доверительный интервал для дисперсии нормальной выборки

Выборочный метод